Бра́нко Лаза́ревич (; 14 мая 1984, Грачаница, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — сербский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Ранее выступал за команды «Войводина» из одноимённого города, ЧСК из Пивары и ОФК из Белграда. 9 июня 2010 подписал контракт с «Каном» из Франции, за который выступает и сейчас.

В сборной 
В составе олимпийской сборной провёл 9 игр. Выступал на Олимпиаде 2004 в Афинах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте srbijafudbal.net
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «ЧСК Пивара»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Кан»